Confederatie, een verzameling van onafhankelijke staten die op basis van een gezamenlijk verdrag een geheel vormen 
 Federalisme, een staatsvorm waarbij geen centraal staatsgezag wordt voorgestaan
 Federatie (Kerk), een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies in de Katholieke Kerk
 Koepelorganisatie van belangengroepen, vakbonden of verenigingen
 Vereniging (rechtspersoon), een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben